Škoda Elektra je obchodní jméno používané společností Škoda Transportation pro následující typy tramvají:
 vozidla s původním designem
 Škoda 03T (pro města v ČR; dříve používány názvy LTM 10.08, Astra nebo Anitra)
 Škoda 06T (pro Cagliari)
 Škoda 10T (pro města v USA)
 vozidla s designem od studia Porsche Design
 Škoda 13T (pro Brno)
 Škoda 14T (pro Prahu)
 Škoda 16T (pro Vratislav)
 Škoda 19T (pro Vratislav)